Свобо́дный — посёлок в Октябрьском районе Челябинской области. Административный центр Свободненского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на южном берегу озера Даутово рядом с деревнями Петроград и Аминево. Расстояние до районного центра, Октябрьского, 22 км.

Население 

 
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 323 человека (153 мужчины и 170 женщин).

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 5 улиц и 1 переулка.

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Челябинская область)